Соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в скоростном спуске на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 21 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный стадион Чунбон, расположенный на одноимённом курорте. Старт гонки запланирован на 11:00 по местному времени (UTC+9). Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Действующими олимпийскими чемпионками впервые в истории горнолыжного спорта были сразу две спортсменки. На Играх в Сочи первое место разделили словенка Тина Мазе и швейцарка Доминика Гизин. При этом ни одна из спортсменок не будет защищать свой титул в Пхёнчхане, поскольку обе горнолыжницы завершили свои спортивные карьеры.

София Годжа стала первой в истории итальянкой, выигравшей олимпийское золото в скоростном спуске. Годом ранее Годжа победила в скоростном спуске и супергиганте на предолимпийских стартах на трассах Чунбона.

Линдси Вонн выиграла свою третью олимпийскую медаль, ранее завоевала две награды на Играх 2010 года. Вонн посвятила медаль своему дедушке, который умер в ноябре 2017 года, он был ветераном войны в Корее. Вонн стала самым возрастным призёром Олимпийских игр в истории женского горнолыжного спорта.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Горнолыжный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS)